Advance – album muzyczny grupy LFO
Miejscowości w USA:
 Advance – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Advance – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Advance – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Advance – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie
Gminy w USA:
 Advance (ang. Advance Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina